Карла Куш (, ) — американская порноактриса, лауреатка премии AVN Awards.

Биография 
Родилась 19 января 1991 года в Лас-Вегасе. Имеет французские и австрийские корни. Училась сначала в Лас-Вегасе, потом в Техасе. В 18 лет переехала в Сиэтл, где вышла замуж за офицера армии, с которым развелась через несколько лет.

До порно работала в эротическом видеочате. В порноиндустрии дебютировала в августе 2013 года. Снимается у ведущих студий: Penthouse, 21 Sextury, Tushy, New Sensations, Girlfriends Films, Mile High, Evil Angel, Blacked, Reality Kings, Pure Play Media, Vixen и Naughty America.

В 2016 году впервые снялась в сцене анального секса в фильме First Anal. Также в фильме дебютировали в тематике и другие актрисы — Уитни Вестгейт, Джиджи Алленс и Ребел Линн.

В 2017 году получила AVN Awards в номинации «лучшая сцена триолизма (Ж/М/Ж)» за фильм Anal Beauty 4 вместе с Алекс Грей и  Cristian Devil.

На июнь 2019 года снялась более чем в 220 фильмах.

Награды и номинации

Избранная фильмография 
 A Lesbian Romance 2,
 A Soft Touch,
 Eternal Passion 3,
 Gardener,
 Gushers,
 Interracial Threesomes 3,
 Love and Zen,
 My Girlfriend's Mother 8,
 Neighbor Affair 33,
 Oral Appetite,
 Princess.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Профиль на сайте AVN

Порноактрисы США
Девушки Girlsway